Dridea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mircea Dridea (n. 1937), fotbalist român
 Virgil Dridea (1940-2022), fotbalist și antrenor român

Nume de familie românești